Венона има више значења:
 Венона (Њу Џерзи)
 Венона (Илиноис)